Deutsche Oper Berlin 
Opera van Leipzig
Opernhaus (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg